Waldsachsen ist der Name folgender Orte:

 Waldsachsen (Meerane), Ortsteil der Stadt Meerane, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Waldsachsen (Rödental), Ortsteil der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Waldsachsen (Schonungen), Ortsteil der Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Waldsachsen (Diespeck), ehemaliger Ort bei Neustadt an der Aisch und ehemaliges Rittergut, aus dem Untersachsen-Eggensee und Obersachsen-Dettendorf (Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern) entstand.